

Боксфорд — місто, штат Массачусетс
 Боксфорд — переписна місцевість, штат Массачусетс